es un personaje del manga y anime Naruto creado por Masashi Kishimoto. Originaria del País del Remolino, Kushina es la madre de Naruto Uzumaki y esposa del Cuarto Hokage, Minato Namikaze, también conocido como "El Relámpago amarillo de Konoha".

Biografía

Parte II 

Kushina Uzumaki era la madre de Naruto Uzumaki y esposa de Minato Namikaze. Era una kunoichi de Konoha originaria del País del Remolino, perteneciente al Clan Uzumaki y fue la segunda jinchuriki de Kurama, el Zorro Demoníaco de las Nueve Colas.

Kushina como miembro del Clan Uzumaki, poseía un tipo de chakra especial para contener al Zorro de las nueve colas, Kurama, por lo que siendo muy pequeña fue trasladada a Konoha para ser la nueva jinchuriki de Kurama. Cuando se enteró de esto sufrió una profunda depresión. Sin embargo, Mito Uzumaki (esposa de Hashirama Senju y la primera Jinchuriki de Kurama), antes de que le extrajeran el Bijuu le dijo a la niña que al convertirse en la nueva jinchuriki la única forma de llenar el vacío que sentiría sería llenándolo con amor. Kushina soñaba con ser la primera mujer Hokage, amaba la aldea aunque se sentía como una extraña ya que no era propiamente de Konoha.

Por otro lado, Kushina era de cabello largo y rojo, cabeza redonda, razones por las cuales sus compañeros de la Academia la molestaban y la apodaban "Tomate". Pero, lejos de ser una niña indefensa se enfrentaba con los niños que la molestaban y los golpeaba causando volver a ser apodada, esta vez como "la Habanera sangrienta". Kushina al principio odiaba su cabello, pero Minato Namizake era uno de sus compañeros de clase, era un niño tranquilo y muy talentoso, tenía su vista siempre sobre Kushina y le causaba risa los alborotos que ella armaba, viendo que nunca necesitaba ayudarla al ser fuerte por sí sola, se volteaba con pena cuando ella le gritaba "Tu que estas mirando".

Debido a su chakra especial la secuestraron los ninjas de la Aldea de la Nube cuando aún era niña, pero logró liberarse dejando mechones de cabello a lo largo del camino, que más tarde encontró Minato, siguiendo su rastro y por último liberándola de sus captores.  Más tarde Minato le reveló sus sentimientos y elogió el cabello rojo de Kushina, quien desde entonces  cambió su opinión sobre su cabello y el propio Minato antes de hacerse famosa por su belleza y su estilo de ninjutsu único.

Minato y Kushina. En algún momento se casó con Minato y tuvieron un hijo. Durante su embarazo, decidieron ponerle el nombre de Naruto por el personaje principal del primer libro de Jiraiya (que no tiene nada que ver con la colección de libros Icha Icha) quien se llamaba así. Cuando Jiraiya les preguntó si estaban seguros y les comentó que era un nombre que se le ocurrió mientras comía ramen, Kushina dijo que era un hermoso nombre.

Como Kushina contenía a Kurama, el sello que lo mantenía dentro de ella comenzó a debilitarse durante el tiempo de su embarazo y aún más el día del parto, instante que Obito Uchiha, aprovechó para liberar a Kurama y controlarlo con su Mangekyō Sharingan. Luego de la extracción del Kurama, Obito se disponía a retirarse con Kurama y dejó a Kushina tirada sobre una roca, sin embargo Kushina por ser descendiente Uzumaki sobrevive a la extracción y trata de detenerlo a pesar de estar muy débil, entonces Obito se detiene y queda un poco impresionado por el hecho de que Kushina siguiera con vida, ya que este menciona que los miembros del clan Uzumaki eran impresionantes, debido a que estos no morían instantanéamente cuando un Biju es extraído de uno de ellos, pero como no quiere que esta se interponga en sus planes y a sabiendas de que Minato podría llegar en cualquier momento a rescatarla, Obito le ordena a Kurama matarla inmediatamente con sus enormes garras, pero justo cuando Kurama esta a punto de aplastarla, Minato llega en el último segundo y la rescata del mortal ataque y la lleva a un sitio seguro en donde reposa junto con su hijo Naruto, dejando a los dos fuera de peligro.

Posteriormente fue transportada y reaparece estando junto a Naruto y a Minato Namikaze, quien después de derrotar a Obito y anular con un jutsu de sello, el control del Mangekyō Sharingan de este logró liberar de su control a Kurama. En medio de la agonía de Kushina, por el poco chakra que le quedaba, ella decide sellar a Kurama nuevamente en su cuerpo con esas pocas energías que le quedaban y libera un poderoso jutsu conocido como las cadenas de chakra o cadenas de Adamantina las cuales rápidamente inmovilizan a Kurama, sin embargo Minato le dice que no lo va a permitir, para lo cual Minato decide sacrificarse usando un poderoso pero mortal jutsu de sellado conocido como el Sello Mortal de la Parca invocando al dios de la Muerte, con este jutsu de sellado Minato sella la mitad yin del chakra de Kurama en sí mismo para que esta muera con él, mientras que la otra mitad yang del chakra de Kurama que queda deciden sellarla en su hijo recién nacido, Naruto usando el Sello de 8 Trigramas.

Sin embargo Kurama anuente de lo que Kushina y Minato planean, trata de matar a Naruto para evitar ser sellado, pero Minato y Kushina rápidamente interfieren en su intento usando sus propios cuerpos para así evitar que la gigantesca garra de Kurama alcance a Naruto, luego Minato y Kushina lloran al darse cuenta de que no podrán ver a su hijo crecer, pero albergan la esperanza de que será un espléndido ninja. Sin embargo, el sello de Minato les permitiría continuar estando con Naruto para cuando más los necesite. Antes de morir Kushina le da a Naruto sus consejos de madre.

Kushina se reencuentra con Naruto y le cuenta toda la historia de cómo ella y Minato se conocieron y enamoraron, y como lo hicieron, le cuenta lo que sucedió hace 16 años cuando Naruto nació. 

Kushina le dice a su hijo con felicidad que lo ama. Juguetonamente le pregunta qué es lo que pasa cuando se junta al "Rayo amarillo de Konoha" y la "Habanera Sangrienta", Naruto orgullosamente respondió "El Hokage naranja de Konoha". Con sus palabras, Naruto encuentra la fuerza para combatir a Kurama y esta vez lo logra vencer. Tras felicitarlo, ella le dice a Naruto que finalmente puede seguir a Minato, sin embargo, ella quiere contarle toda la verdad del incidente del ataque de Kurama. Ella le dice a Naruto que ella fue la anterior jinchūriki de Kurama y empieza a narrarle como llegó a ser el jinchuriki de esta bestia y le habla más de aquel suceso del ataque de Kurama empezando a hablarle sobre el 10 de octubre: el día de nacimiento de Naruto.

Después de relatarle la historia de los acontecimientos que ocurrieron el día que Naruto nació, Kushina le pide disculpas a Naruto por no haber estado con él cuando era pequeño, no haberlo apoyado y darle el amor que necesitaba, sin embargo Naruto le dice que no tiene porqué disculparse con él ya que ahora comprende porque tanto su madre como su padre, Minato habían muerto por salvarle la vida a él y a la Aldea, también le dice a su madre que tampoco siente rencor porque Kurama haya sido sellado dentro de él. Kushina al escuchar esto llora de felicidad y le da las gracias por haberle permitido ser su madre, a medida que su chakra comenzaba a desvanecerse abraza a su hijo diciéndole a Naruto "Gracias" y se despide de su hijo.

Apariencia
A pesar de que era considerada una mujer poco femenina, era una persona conocida por su belleza. Tenía el pelo largo de color rojo casi llegando a sus glúteos. Además su cabello se separaba a ambos lados de su rostro por una pintaza de cabello que tenía en su lado izquierdo. Cuando era adulta, tenía una vestimenta tipo hogareña, ya que solía llevar un vestido con un delantal. Su piel era de color blanco y sus ojos, gris-violeta. Cuando aún era la jinchuriki de Kurama tenía inscrito en su estómago el Sello de 8 Trigramas. En su niñez, tenía la cara redonda y junto con su pelo rojo le daba el aspecto de un tomate. Más tarde, Naruto terminaría heredando su estructura facial.

Personalidad
Kushina era una mujer muy sensata, alegre y muy hermosa, desde niña ella siempre había tenido un gran temperamento generalmente cuando se emocionaba, pero a pesar de eso se caracterizaba principalmente por ser una persona generosa y muy amorosa. Ella tenía una gran parte de la personalidad de Naruto, ya que en ocasiones se exaltaba diciendo cosas sin sentido, no se rendía y no se dejaba ganar fácilmente. A diferencia de ella con otros jinchurikis tuvo una infancia muy alegre y no se dejó entristecer por ser poseedora de una bestia dentro de su cuerpo.

Cuando ella era niña odiaba su cabello pero después de haber sido salvada por Minato, su cabello pelirrojo la guio a su alma gemela haciendo que desde ese día volviera a gustarle su pelo. Kushina también tenía un tic verbal, cuando ella termina sus frases dice "(bis) dattebane" ("(だ) って ばね"), un rasgo que Naruto también tendría con su "dattebayo". La primera impresión de Jiraiya es que ella era habladora y una niña muy poco femenina.

Habilidades
Sus habilidades son, en su mayoría, desconocidas. Sin embargo, fue famosa por un estilo único de Ninjutsu. En su infancia, demostró ser engañosamente fuerte y podía luchar con las manos desnudas, siendo capaz de golpear a un grupo de niños por burlarse de ella.

Kushina también poseía un chakra raro y único en su clase, que era lo suficientemente grande como para restringir y asustar a Kurama. También fue aparentemente inteligente incluso en peligro de muerte, dejando un rastro de su pelo para que alguien fuera capaz de seguir su rastro. También fue la que le enseñó una gran cantidad de técnicas a Minato, entre estas el Fūinjutsu o técnicas de sellado, característica de su clan.

Ella además tenía la habilidad de producir Cadenas de Chakra o también denominadas como Cadenas de Adamantina, muy útiles para restringir el movimiento de cualquier enemigo, incluso una Bestia con Cola; además con ellas podía crea una barrera que ni el mismo Hiruzen podía deshacer. También poseía, como era común dentro de su clan, una gran vitalidad y resistencia física, lo cual demostró por el hecho de haber sobrevivido a la extracción de Kurama por parte de Obito, algo que para otros jinchurikis o un humano normal les resultaría una muerte instantanéa, tras la extracción de la Bestia con Cola.

Características 
Tiene el cabello largo y de color rojo, ojos de un color morado según la serie de anime. Aparentemente tenía un caminar y una forma de hablar muy similar a la de los hombres, aunque esto cambió al crecer convirtiéndose según Tsunade en una mujer muy hermosa. Según el manga tendría la misma personalidad que Naruto al igual que sus mismas ocurrencias y también el mismo estilo de ninjutsu Viento que Naruto. Cuando Jiraiya visitó a la pareja durante el embarazo, este permitió a Minato leer uno de sus primeros libros, una autobiografía (según Minato) del propio Jiraiya. El personaje de la historia le agradó mucho a Minato por su determinación a no darse por vencido hasta el final. Por esa razón Minato le comenta a Jiraiya que quiere ponerle de nombre a su hijo Naruto, en homenaje al personaje central de la historia. A Kushina le pareció un nombre precioso y dio su aprobación, convirtiendo así a Jiraiya en el padrino de Naruto de forma indirecta.

En la batalla que Naruto sostiene con Kurama para poder apoderarse de su chakra y dominarlo, el odio del biju consume a Naruto, y cuando está a punto de ser vencido, una voz lo logra sacar de su desconcierto, siendo Kushina la que lo llama.

En ese momento Aparece en el subconsciente de Naruto mientras este estaba siendo apoderado por la parte oscura de sí mismo luchando contra Kurama con la ayuda de Killer Bee  y Yamato, contribuyendo así a la formación de un nuevo sello para Kurama y al nuevo entrenamiento de Naruto. Ella misma le muestra que fue la anterior Jinchūriki de Kurama.

Naruto al principio que este la ve por primera vez, cree que Kushina es la verdadera forma del Kurama, lo cual le causó enojo y golpea a Naruto en la cabeza. Después de calmarse y pedir disculpas, ella dio un indicio de que era su madre, finalmente Naruto se dio cuenta de la verdad. Tras esta revelación, rápidamente abrazó a su madre con lágrimas de alegría en sus ojos, a lo que Kushina feliz devolvió el gesto. Esto detuvo la transformación de Naruto. Kushina usó su chakra (en forma de cadenas) para contener a Kurama, este se sorprendió al sentir el chakra de Kushina, tanto que incluso Kurama se enfureció de sentir su presencia, tal y como paso la última vez con Minato durante el Asalto de Pain.

Trivia 

 Fue la segunda Jinchūriki de Kurama después de Mito Uzumaki.
 Su primer sobrenombre cuando ingreso a la academia fue "Tomate" por su cabello, pero más tarde fue reemplazado por "El Habanero sangriento".
 Al igual que Mito Uzumaki (esposa de Hashirama Senju, primer Hokage), Kushina estuvo casada también con un Hokage (Minato Namikaze, cuarto Hokage). 
 Poseía un chakra tipo viento y técnicas secretas del País del remolino, y pertenece al Clan Uzumaki, especializado en sellados.
 Su nombre quiere decir la belleza del remolino y proviene del mito de Yamata-no-Orochi del folclore japonés. La historia cuenta la batalla entre Susanoo y Yamata-no-Orochi para salvar a Kushinada. Se trata pues de otro elemento más de la mitología japonesa que se une a la serie como Amaterasu, Susanoo, Orochimaru, Kamui, Izanagi o Tsukiyomi, además de los Bijū. Sin embargo, su nombre también podría traducirse como "nueve bienes", haciendo alusión a su papel como Jinchūriki de Kurama.
 A pesar de su apariencia dulce, era una chica charlatana, extrovertida y agresiva. Su carácter es idéntico al de su hijo. Ella misma lo admite.
 Soñaba con convertirse en la primera mujer en el puesto de Hokage, cargo que ocuparía Tsunade años más tarde.

 Como su predecesora Jinchūriki (Mito Uzumaki), aceptó con valor y honor el ser la nueva contenedora de Kurama, sin dejarse amedrentar por el rechazo y el dolor, proponiéndose ser feliz al lado de su hijo y su esposo Minato Namikaze, el cuarto Hokage.
 El sello obtuvo su punto más débil luego de dar a luz a Naruto, quien fue llevado en su vientre por casi 10 meses, hecho que afirma el debilitamiento, ya que parte de las energías vitales de Kushina son transferidas al bebé durante su gestación, siendo un periodo de embarazo poco común.
 Kushina conoció a Mikoto Uchiha, quien había dado recientemente a luz a Sasuke, y confundió a Sasuke con una niña, pero viendo que era niño, se disculpó.
 Le deseo a Naruto que encontrara a su persona amada, como ella lo hizo.
 Kushina tiene muchas similitudes con Karura la madre de Gaara:
 Kushina y Karura se casaron con el cuarto kage de sus respectivas aldeas.
 Ambas les dijeron algo a sus hijos antes de morir.
 Las dos murieron al poco tiempo de dar a luz.
 Según palabras de Kabuto Yakushi tanto Kushina como Karin y Nagato pertenecen al clan Uzumaki.

Véase también 
 Minato Namikaze
 Aldea Oculta de la Hoja
 Naruto Uzumaki

Referencias 

El contenido de este artículo proviene de los siguientes artículos:
 Anexo:Personajes de Naruto.
 Anexo:Lugares de Naruto.

Adicionalmente puede considerarse la siguiente referencia
 Capítulos del manga de Naruto, 498-503.

Personajes de Naruto

fr:Personnages secondaires du Pays du Feu#Kushina Uzumaki